Пряшівська православна єпархія
 Пряшівська греко-католицька єпархія